Сара Шахи (; род. 10 января 1980,Юлесс,Техас, США) — американская актриса, модель и бывшая черлидерша NFL испано-иранского происхождения.

Ранние годы 
Сара Шахи родилась в городе Юлесс, Техас, в семье иранца Аббаса Шахи и испанки Махмонир, которые развелись, когда ей было десять лет. Является прапраправнучкой персидского шаха Фетха Али-шаха. Имя, данное ей при рождении, Aahoo, означает на персидском «лань». Сара посещала старшую школу Тринити и Южный методистский университет, где изучала английский и театральное искусство. Сара начала свою карьеру как королева красоты ещё в подростковом возрасте. В 1997 году она выиграла конкурс «Мисс Форт-Уэрт». В 1999 году присоединилась к группе чирлидеров спортклуба «Ковбои Далласа» и в 2000 году появилась в купальнике на обложке их календаря.

Карьера 
Во время работы над съёмками фильма «Доктор Ти и его женщины» Шахи познакомилась с режиссёром Робертом Олтменом, который предложил ей переехать в Голливуд. Она начала сниматься на телевидении  в таких сериалах, как «Шпионка», где она играла Дженни, и «Бухта Доусона», где ей досталась роли Садии Шоу. Шахи также появилась в эпизоде паранормальной драмы CW «Сверхъестественное».

В 2005 году она начала играть роль девушки-диджея мексиканско-американского происхождения Кармен де ла Пика Моралес в сериале канала Showtime «Секс в другом городе». Шахи не продлила свой контракт с сериалом на четвёртый сезон, в результате чего её персонаж был убран, однако она появилась в последней серии сериала как гостья. Также она играла роль Фарры во втором сезоне сериала «Узнай врага» и в эпизоде телесериала «Клан Сопрано», исполнив роль как Сони Арагон, стриптизёрши и студентки колледжа, проведшей выходные с Тони после смерти в его семье.

В 2007—2009 годах Шахи играла роль детектива Дэнн  Риз в сериале канала NBC «Жизнь как приговор», где её партнёром был британский актёр Дэмиен Льюис. В 2011—2012 годах снималась в главной роли в сериале «Посредник Кейт». В 2013—2016 годах исполняла роль Самин Шоу в сериале телеканала CBS «В поле зрения». В 2018 году на экраны вышел фантастический сериал «Грёзы» с Шахи в главной роли.

Личная жизнь 
7 февраля 2009 года Сара Шахи вышла замуж за актёра Стива Хоуи, с которым встречалась 6 лет до свадьбы. У супругов родилось трое детей: сын Уильям Вулф Хоуи (2009) и близнецы — дочь Вайолет Мун Хоуи и сын Нокс Блю Хоуи (2015). В мае 2020 года пара подала на развод, который завершился в январе 2021 года.

В 2020 году во время съёмок сериала «Секс/жизнь» Шахи познакомилась и начала встречаться с австралийским актёром Адамом Демосом.

Фильмография

Примечания

Ссылки